Лізель Губер і Рейчел Макквіллан були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Того самого тижня Губер грала на Кубку Кремля.

Асагое Сінобу і Міягі Нана виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Tournament Profile (ITF) 

Парний розряд